Ел Фусте има више значења:

 Ел Фусте (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Фусте (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Фусте (Ла Мисион), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Фусте (Бависпе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Фусте (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику